Дмитров:

Населённый пункт

Россия 
 Дмитров — город в Московской области
 Дмитров — узловая железнодорожная станция Савёловского направления и Большого кольца МЖД в Дмитрове

Украина 
 Дмитров — село в Львовской области

Фамилия 
 Дмитров, Алексей Вячеславович (род. 1973) — Герой Российской Федерации
 Дмитров, Игорь Фёдорович (1983—2014) — украинский общественный активист, участник и защитник Евромайдана, Герой Украины.
 Дмитров, Николай Лаврович (1878—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Спорт 
 «Дмитров» — футбольный клуб в Дмитрове
 «Дмитров» — хоккейный клуб в Дмитрове
 «Дмитров» — спортивный комплекс в Дмитрове

Другое 
 «Дмитров» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 877ЭКМ.

См. также 
 
 
 Дмитровск — город в Орловской области, центр Дмитровкого района Орловской области